Змагання з карате на Європейських іграх 2019 у Мінську проходили 29 та 30 червня 2019 року на «Чижівка-Арені». Відбулося дванадцять змагань, по шість у кожній гендерній групі — по одному з ката та по п'ять вагових категорій у куміте.

Кваліфікація

Медалісти

Чоловіки

Жінки

Медальний залік

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 Медалісти за подією 

Змагання на Європейських іграх 2019
Змагання з карате